Техрик-е Нафаз-е Шариат-е Мохаммади (сокр. ТНШМ, , ) — вооруженная повстанческая группировка исламистского толка, действующая на территории Пакистана. Основана в 1992 году Суфием Мохаммадом. Заявленной целью организации является установление в стране законов шариата. Выступает в поддержку движения талибов в Афганистане.

Признана террористической организацией и запрещена пакистанскими властями в 2002 году. В настоящее время характеризуется как наиболее опасная религиозная группировка в стране.

Участие в конфликтах 
 Война в Афганистане (с 2001 года) — на стороне талибов
 Конфликт в Вазиристане — на стороне повстанцев

Исламистские террористические организации